Toganoo ist der Familienname folgender Personen: 

 Etsuko Toganoo (* um 1952), japanische Badmintonspielerin
 Shōichi Toganoo (* um 1950), japanischer Badmintonspieler